Сан Мигел Ачиутла има више значења:

 Општина Сан Мигел Ачиутла (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Мигел Ачиутла (Сан Мигел Ачиутла, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику